Aminohinolini su derivati hinolina. Najznačajna jedinjenja ove klasu us antimalarijski lekovi.
U zavisnosti od pozicije amino grupe, oni se mogu podeliti u:

 4-Aminohinolin
 8-Aminohinolin